Авраам Линкольн (1809–1865) — 16-й президент США, а также:

Люди:
  — дед президента Линкольна;
 Авраам Линкольн II — внук президента Линкольна.

Корабли:
 USS Abraham Lincoln (CVN-72) — авианосец типа «Нимиц»;
  — подводная лодка типа «Джордж Вашингтон».

Транспортные средства:
  — именной пассажирский поезд железной дороги «Балтимор и Огайо»;
  — именной пассажирский вагон пульмановского типа.

Скульптуры:
  — статуя работы Даниэля Честера Френча;
  — статуя работы Даниэля Честера Френча;
  — статуя работы ;
  — статуя работы ;
  — статуя работы Огастеса Сент-Годенса;
  — статуя работы Огастеса Сент-Годенса;
  — статуя работы Адольфа Вайнмана;
  — статуя работы ;
  — статуя работы ;
  — бюст работы ;
  — рельеф работы .

Художественные произведения:
 Авраам Линкольн (Хили) — портрет работы Джорджа Хили;
  — фильм Джеймса Сирл-Доули;
  — фильм Дэвида Уорка Гриффита;
 Линкольн (фильм) — фильм Стивена Спилберга;
  — книга ;
  — двухтомник ;
  — пьеса .